Симен Сёранет Вангберг (; 6 мая 1991, Тронхейм, Норвегия) — норвежский футболист, защитник клуба «Тромсё».

Клубная карьера 

Вангберг — воспитанник клуба «Русенборг» из своего родного города. 13 сентября 2009 года в матче против «Стабека» он дебютировал в Типпелиге. В своём дебютном сезоне Симен стал чемпионом Норвегии, а спустя год повторил успех. В начале 2011 года для получения игровой практики Вангберг на правах аренды перешёл в «Ранхейм». 10 апреля в матче против «Хам-Кама» он дебютировал ОБОС-лиге. После окончания аренды Вангберг вернулся в «Русенборг». 3 июля в поединке против «Сарпсборг 08» Симен забил свой первый гол за команду.

Летом 2012 года Вангберг перешёл в «Бранн». 24 августа в матче против «Одда» он дебютировал за новую команду. 2 сентября в поединке против «Мольде» Симен забил свой первый гол за «Бранн».

В начале 2014 года Вангберг перешёл в «Тромсё». 6 апреля в матче против «Фредрикстада» он дебютировал за новый клуб. 31 августа в поединке против «Альта» Симен забил свой первый гол за «Тромсё». По итогам сезона он помог клубу выйти в элиту. 6 апреля 2015 года в матче против «Сарпсборг 08» Симен дебютировал за команду на высшем уровне.

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2009, 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Ранхейм»
Игроки ФК «Тромсё»